Carlisle steht für:

Verwaltungseinheiten und Orte in Großbritannien:
 Carlisle, Stadt in Nordengland
 Carlisle (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carlisle (Alabama)
 Carlisle (Arkansas)
 Carlisle (Indiana)
 Carlisle (Iowa)
 Carlisle (Kentucky)
 Carlisle (Louisiana)
 Carlisle (Massachusetts)
 Carlisle (Michigan)
 Carlisle (Minnesota)
 Carlisle (Mississippi)
 Carlisle (Nebraska)
 Carlisle (New York)
 Carlisle (Ohio)
 Carlisle (Oklahoma)
 Carlisle (Pennsylvania)
 Carlisle (South Carolina)
 Carlisle (Tennessee)
 Carlisle (Texas, Lubbock County)
 Carlisle (Texas, Trinity County)
 Carlisle (Virginia)
 Carlisle (Washington)
 Carlisle (West Virginia)
 Carlisle Village, Delaware

Orte in Kanada:
 Carlisle (Edmonton)
 Carlisle (Hamilton, Ontario)
 Carlisle (Middleessex County, Ontario)

Orte in anderen Ländern:
 Carlisle (Antigua) im Saint George’s Parish, Antigua und Barbuda
 Carlisle (Western Australia) in Australien

Baulichkeiten:
 Carlisle Castle, in Carlisle, Nordengland
 Carlisle Fort, in Germantown, Ohio
 Carlisle Grounds, Sportstätte in Bray, County Wicklow, Irland
 Carlisle Gymnasium, in Albuquerque, New Mexico

Berge:
 Mount Carlisle (Alaska)

Himmelskörper:
 (4362) Carlisle, Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen:

 Bennett & Carlisle, britischer Automobilhersteller
 Carlisle Companies, US-amerikanischer Mischkonzern
 Carlisle Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Carlisle ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Carlisle (1854–1926), nordirischer Schiffsarchitekt
 Anthony Carlisle (1768–1840), britischer Chirurg
 Belinda Carlisle (* 1958), US-amerikanische Sängerin
 Bill Carlisle (1908–2003), US-amerikanischer Sänger
 Bob Carlisle (* 1956), US-amerikanischer Sänger
 Clarke Carlisle (* 1979), englischer Fußballspieler
 Cliff Carlisle (1904–1983), US-amerikanischer Sänger
 Daniel Carlisle (* 1955), US-amerikanischer Sportschütze
 Edith Muriel Carlisle (1922–??), US-amerikanische Ernährungswissenschaftlerin
 Elsie Carlisle (1896–1977), britische Sängerin
 Herbert J. Carlisle (* 1957), US-amerikanischer General
 James Carlisle (* 1937), antiguanischer Politiker, Generalgouverneur von Antigua und Barbuda
 John Griffin Carlisle (1834–1910), US-amerikanischer Politiker (Demokraten)
 Kitty Carlisle (1910–2007), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Carlisle, Baron Carlisle of Bucklow (1929–2005), britischer Politiker
 Mary Carlisle (1914–2018), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Maxxxwell Carlisle (* 1983), US-amerikanischer Gitarrist
 Peter Carlisle (* 1952), US-amerikanischer Jurist und Politiker, Bürgermeister von Honolulu, Hawaii
 Rick Carlisle (* 1959), US-amerikanischer Basketballspieler
 Una Mae Carlisle (1915–1956), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Pianistin
 Von Carlisle, bekannt als Kuniva (* 1976), US-amerikanischer Rapper

Siehe auch:
 Carlisle Township
 New Carlisle
 Earl of Carlisle, britischer Adelstitel
 Carlile
 Carlyle